Roter Kardinal steht für:

 Rotkardinal, eine Vogelart der Cardinalidae
 Roter Kardinal (Apfel), eine alte Apfelsorte
 Franz König (1905–2004), österreichischer Geistlicher, Erzbischof von Wien